Чемпионат мира по фигурному катанию 1979 года был проведён Международным союзом конькобежцев 13—18 марта в Вене, Австрия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Линда Фратиани, среди мужчин представитель СССР Владимир Ковалёв, среди пар  представители США Тай Бабилония и Рэнди Гарднер, представители СССР  Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1979
Март 1979 года
Международные спортивные соревнования в Вене